Chaves (grad), portugalski grad
Grupo Desportivo Chaves, nogometni klub iz istoimenog grada